Atlantska divizija je lahko:

Atlantic Branch, železniška povezava
Atlantska divizija, v NBA in NHL